Pump Up the Volume – singolo dei MARRS del 1987
 Pump Up the Volume - Alza il volume – film del 1990 diretto da Allan Moyle